Kyrillos har flere betydninger:
Kyrillos af Jerusalem (død i 386) –  patriark af Jerusalem og helgen.
Kyrillos af Alexandria (død i 444) – patriark af Alexandria, teolog og helgen.
Sankt Kyrillos – byzantinsk munk, der skabte det kyrilliske alfabet.
Kyrillos Loukaris (1572-1638) – græsk patriark. 
Kirill af Moskva (født i 1946) – russisk patriark siden 2009.